В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Хінгіс (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Вінус Вільямс (півфінал)
 Наталі Тозья (півфінал)

 Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер (1-ше коло)
 Домінік Ван Рост (2-ге коло)
 Анна Курникова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1999
Тур WTA 1999